SS Arabic (1881)
 SS Arabic (1902)
 SS Arabic (1908)

Desambiguação